Leopoldsdorf kan verwijzen naar de volgende gemeenten in Neder-Oostenrijk
 Leopoldsdorf (Wien-Umgebung)
 Leopoldsdorf im Marchfelde
 Klausen-Leopoldsdorf